Орка () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. Является составной частью муниципалитета Фундан. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Байша. Входит в экономико-статистический субрегион Кова-да-Бейра, который входит в Центральный регион. Население составляет 800 человек на 2001 год. Занимает площадь 54,58 км².

Покровителем района считается Франциск Ассизский ().

Районы округа Каштелу-Бранку